Стрижево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Стрижево — деревня в Бешенковичском районе Витебской области

Россия 
 Стрижево — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Стрижево — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.